Tropische cycloon, een tropische storm
 Tyfoon (toeter), een claxon op een trein
 De Typhoon, een Nederlandse krant
 Typhoon (film), een Koreaanse film uit 2005
 Typhoon (motorfiets), een Nederlands bromfietsmerk
 Typhoon (rapper), een Nederlands rapper
 Typhoon (stripverhaal), een stripreeks van Christophe Gibelin
 Typhoon (Bobbejaanland), een achtbaan in het Belgische attractiepark Bobbejaanland
 Hawker Typhoon, een jachtvliegtuig/bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog
 Eurofighter Typhoon, een Europese straaljager
 Typhoon-klasse, een Russische klasse van atoomonderzeeërs
 Typhoon (luchtafweersysteem), een Israëlisch luchtafweersysteem
 Typhoon (computerspel)